Кубок Хорватії з футболу 1992—1993 — 2-й розіграш кубкового футбольного турніру в Хорватії. Титул вперше здобув Хайдук (Спліт).

Календар

1/16 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|22 вересня/6 жовтня 1992

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|22 вересня/7 жовтня 1992

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|23 вересня/6 жовтня 1992

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|23 вересня/7 жовтня 1992

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|24 вересня/7 жовтня 1992

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|17 листопада/5 грудня 1992

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|17 листопада/6 грудня 1992

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|18 листопада/5 грудня 1992

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|18 листопада/6 грудня 1992

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|24 березня/7 квітня 1993

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|31 березня/6 квітня 1993

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|21 квітня/5 травня 1993

|}

Фінал 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|19 травня/2 червня 1993

|}

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Кубок Хорватії на rsssf  
 Кубок Хорватії на hrnogomet  

1992–1993
Хорватія
Хорватія
1992 у хорватському спорті
1993 у хорватському спорті